

Geografia

Austria 
 Schalchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Szwajcaria 
 Schalchen – miejscowość